Франц Герман Лафермьер (Франсуá-Жермéн Лафермьéр) (François-Germain La Fermière или Franz de La fermière) (11 февраля 1737 г. — 12 июня 1796 г.) — библиотекарь и чтец при Малом Дворе вел. князя Павла Петровича, личный секретарь вел. княгини Марии Фёдоровны. Литератор, баснописец, музыкант, либреттист опер Дм. Бортнянского.

Биография 
Родился в г. Страсбурге (Франция), где проживали его родители. В 1760 г. окончил Страсбургский университет. Во время обучения в университете сдружился с Л. Г. Николаи и Г. К. Пфеффелем, близкие отношения с которыми сохранял до конца жизни. В 1760 г. вместе с Л.Николаи совершил путешествие по Европе, во время которыми друзья встретились с Д. Дидро, впоследствии писавшем: "Я никогда не видел ничего более удивительного, чем трогательная дружба господина де ля Фермьера и господина де Николаи."

В 1763 г. в Вене Лафермьер поразил своим образованием (он владел французским, немецким, латинским, итальянским и английским языками) российского канцлера графа М. И. Воронцова и был принят на службу в качестве личного секретаря. При содействии М. И. Воронцова Лафермьер был приглашен на службу в Россию и с 1765 г. стал библиотекарем и чтецом при великом князе Павле Петровиче, а затем и его преподавателем по французской литературе, а также как учителем игры на клавесине и секретарём для иностранной переписки при великой княгине Марии Фёдоровне.

В 1775 г. в Париже вышла книга Лафермьера «Басни и сказки», посвященная «Его Императорскому Высочеству Великому Князю Российскому и пр. и пр.» и имевшая целью оказать влияние на нравственность будущего наследника престола. Кроме собственных, Лафермьер включил в книгу басни Эзопа, Плутарха, Л.-Э.Лессинга, а также несколько старых немецких басен (всего более 100 басен и сказок).

В 1781—1782 гг. Ф. Лафермьер совершил путешествие по Европе в составе свиты «графов Северных». В середине августа он получил разрешение на отпуск и около месяца провёл в Страсбурге у родных и друзей.

Ф. Лафермьер принимал деятельное участие в театральной жизни любительской труппы Павловска. В 1786—1786 гг. он написал либретто к камерным операм «Сокол» и «Сын-соперник», музыку к которым сочинил Д. С. Бортнянский. В 1793 г. Лафермьер и Дм. Бортнянский выпустили «Сборник романсов и песен» для домашнего музицирования.
Вследствие дворцовых интриг в 1793 г. Ф. Лафермьер был отдалён от Двора и вместе с вышедшим в отставку графом А. Р. Воронцовым покинул столицу, поселившись в Андреевском — родовом имении графов Воронцовых во Владимирской губернии. При участии Лафермьера в крепостном театре А. Р. Воронцова было поставлено около 90 спектаклей.

Скончался в Андреевском в июне 1796 г. от рака желудка. Был погребён в усадьбе возле церкви св. Андрея Первозванного. Граф А. Р. Воронцов воздвиг на его могиле беломраморное надгробие с эпитафией: «Другу искреннему, благоразумному и испытанному Франс. Герм. де Ла-Фермьеру, родившемуся в Аргенторате в феврале 1737 года при Светлейшем Дворе непорочно пожившему здесь на покое скончавшемуся в июне 1796 года. Печальный в памяти граф Александр Воронцов сей добрый памятник воздвиг». Автором проекта памятника Лафермьеру был архитектор Н. А. Львов.

По давней договоренности, обширная библиотека Лафермьера была соединена с таковой Л. Николаи, образовав т. н. «Библиотеку двух друзей» («Bibliothèque des deux amis»), хранившуюся в усадьбе «Монрепо» (г. Выборг). Впоследствии это уникальное книжное собрание было передано в Национальную библиотеку Финляндии (Хельсинки). В память о друге барон Л. Николаи поставил на острове Людвигштайн в Монрепо траурную урну (кенотаф) своему другу .

Сочинения 
• "Сокол" (либретто к опере. 1786, Гатчина)

• «Сын-соперник, или Новая Cтратоника» (либретто к опере, 1787, Павловск)

• «Fables et contes  dediés  à  son  altesse  imperiale monseigneur le grand duc de toutes les russies,  & c.  &.  A Paris chez  Lacombe,  Libraire,  Rue Christine. MDCCLXXV» [1775]

Литература 
Воспоминания о Лафермьере и Николаи // «Русский архив», 1892. Кн. 1. Вып. 3. С. 334—336.

Розанов А. С. Франц-Герман Лафермьер, либреттист Д. С. Бортнянского // Музыкальное наследство. — М, 1976. Т. IV.- С. 9-27.

Алексеев В. Н. Франсуа Лафермьер и семейство Воронцовых // "Воронцовы — два века в истории России": Труды Воронцовского общества. Вып. 3. — Петушки, 1998. — С. 4 - 20.

Пряшникова М. П. Неизвестные страницы литературного наследия Ф. Г. Лафермьера: полное либретто оперы Д. С. Бортнянского «Сокол». В кн. Н. А. Львов и его современники: литераторы, люди искусства. — СПб., 2002 — С. 85 - 93.

Алексеев В. Н. Малоизвестные учителя великого князя Павла Петровича // "Воронцовы — два века в истории России": Труды Воронцовского общества.  Вып. 23. — Владимир, 2020. — С. 5 - 13.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Либреттисты XVIII века
Писатели XVIII века
Родившиеся в Страсбурге
Библиотекари Российской империи